Gustav Valsvik (Vik, 1993. május 26. –) norvég válogatott labdarúgó, a Strømsgodset hátvédje és csapatkapitánya.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Valsvik a norvégiai Vikben született. 

A pályafutását a helyi Vik IL-nél kezdte. 2010-ben a másodosztályban szereplő Sogndalhoz igazolt. A 2010-es szezonban 9 mérkőzésen lépett pályára, ezzel is segítve a klub első osztályba való feljutásában. 2014 júliusában hároméves szerződést kötött a Strømsgodset csapatával. 2016 nyarán a német 2. Bundesligában szereplő Eintracht Braunschweig csapatához szerződött, ahol azonnal az első csapatba került és már az első szezonban 31 mérkőzésen lépett pályára. 

2019. január 18-án a Rosenborghoz igazolt. A 2020-as szezonban kölcsönben a Stabæk csapatában szerepelt.

2021. május 4-én három éves szerződést kötött a Strømsgodset együttesével.

A válogatottban 
2017-ben tagja volt a norvég válogatottnak, ahol összesen hat mérkőzésen lépett pályára. Valsvik 2017. március 26-án, Észak-Írország ellen 2–0-ra elvesztett VB-selejtezőn debütált.

Statisztikák 
2022. szeptember 18. szerint

Sikerei, díjai 
Sogndal
 Adeccoligaen
 Feljutó (1): 2010

Strømsgodset
 Tippeligaen
 Ezüstérmes (1): 2015

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
Transfermarkt

1993-ban született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Sogndal labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
Az Eintracht Braunschweig labdarúgói
A Rosenborg labdarúgói
A Stabæk labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Élő személyek